Ortley, almafajta
 Amerikai Egyesült Államok
 Ortley (Dél-Dakota)
 Ortley (Oregon)